Pla Territorial de Mallorca, pla d'ordenació urbanística de l'illa de Mallorca
 Modificació postraduccional (del seu nom en anglès Post-Translational Modification), canvi químic en una proteïna posterior a la síntesi proteica